Maison du Prince située à Pérouges.
 Maison du Prince située à Verviers